Larrainzar kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Larráinzar (ort), Chiapas, 
 Larráinzar (kommun), Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar